Ciernie ist ein polnischer Ortsname:
 Ciernie (Świebodzice), Stadtteil von Świebodzice, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Zirlau, Kreis Schweidnitz, Schlesien
 Ciernie (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929: Cziernien, 1929 bis 1945 Dorntal, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Ciernie (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1930: Czernien, 1930 bis 1945 Dornberg, Kreis Johannisburg, Ostpreußen